El nombre de Jack White puede hacer referencia a:

Jack White (1897-1984), productor y guionista cinematográfico estadounidense de origen húngaro.
Jack White (1975-), actor y cantante estadounidense.
Jack White (1997-), baloncestista australiano.